Dieta di Spira o Diete di Spira è un termine che si riferisce a una qualsiasi delle sessioni della Dieta imperiale del Sacro Romano Impero, di cui 50 hanno avuto luogo tra l'838 e il 1570 nella città di Speyer (Spira), ora in Germania. Le sessioni più famose si sono svolte nel 1526 e nel 1529, riguardanti controversie religiose.

Due di queste assemblee hanno una particolare importanza perché sono legate alla Riforma protestante. Nella Dieta del 1526, gli Stati germanici membri della stessa, hanno adottato politiche di tolleranza nei confronti delle dottrine di Martin Lutero, ma mantenendo il divieto nel resto del paese, mentre nel 1529, convocata da Carlo V, protestano per le nuove iniziative dell'imperatore (e del Papa) – da qui il termine è diventato anche protestantesimo – contro la Chiesa cattolica e la sua controriforma.

"Protestante"; questo appellativo non solo è diventato il nome per i seguaci di Martin Lutero, ma per tutte le correnti eretiche di quel periodo. Questi episodi hanno comportato il fatto di rompere irreparabilmente l'unità dei cristiani della Germania. 

 La Dieta di Spira (1526)
 La Dieta di Spira (1529)
 La Dieta di Spira (1542)
 La Dieta di Spira (1544)
 La Dieta di Spira (1570)

Pagine correlate 
Trattato di Spira
Protesta di Spira